Příjmení Mlčoch nosí více různých osobností:

 Augustin Mlčoch (1875–1940) –  lékař a politik, filatelista
 František Mlčoch (1855–1921) – český a československý politik, poslanec za lidovou stranu
 František Mikuláš Mlčoch (1888–1946) – zakladatel Nacionálně socialistické české dělnické a rolnické strany
 Jan Mlčoch (* 1953) – český teoretik umělecké fotografie, kurátor fotografických výstav a sbírek pražského Uměleckoprůmyslového muzea
 Lubomír Mlčoch (* 1944) – český ekonom a profesor Fakulty sociálních věd UK
 Lubomír Mlčoch (* 1958)? – český přírodovědec, vydavatel a majitel nakladatelství Granit
 Melchior Mlčoch (1833–1917) – český kněz, teolog a biblista
 Rudolf Mlčoch (1880–1948) – československý politik období první republiky
 Svatomír Mlčoch (* 1955) – český vysokoškolský pedagog, ekolog, advokát a regionální politik
 Tomáš Mlčoch (1881–1940) – český politik, poslanec Říšské rady
 Zdeněk Mlčoch (1921–1995) – český malíř, grafik a ilustrátor

Externí odkazy